Elżbieta Jędrzejewska (ur. 1968) – polska aktorka
 Hanna Jędrzejewska (1906-2002) – polska chemiczka
 Sidonia Jędrzejewska (ur. 1975) – polska polityk